

Personnalités 

 Tommy Tucker (1903–1989), chef d'orchestre américain ;
 Tommy Tucker (1863-1935), joueur de baseball américain ;
 Tommy Tucker (1933-1982), chanteur, compositeur et pianiste américain.

Titre 

 Little Tommy Tucker, une chanson enfantine en anglais ;
 Tommy Tucker's Tooth, un court métrage d'animation de Walt Disney sorti en 1922.